«Жизнь животных» — крупнейшее научно-популярное зоологическое справочное пособие (энциклопедическая монография) в СССР. Содержит обзорные сведения о животных, обитающих на нашей планете, об их жизненных формах, распространении, природной среде обитания, а также об их практическом применении.

Первое издание 
«Жизнь животных» вышла в издательстве «Просвещение» в 1968—1971 годах в шести томах (семи книгах). Тираж составил 300 тысяч экземпляров.

 Том 1. 1968 — Беспозвоночные (Простейшие, черви) — под редакцией Л. А. Зенкевича
 Том 2. 1968 — Беспозвоночные (Моллюски, щетинкочелюстные, погонофоры, полухордовые, оболочники, иглокожие) — под редакцией Л. А. Зенкевича
 Том 3. 1969 — Беспозвоночные (членистоногие) — под редакцией Л. А. Зенкевича
 Том 4.
 Часть 1. 1969 — Рыбы — под редакцией Т. С. Раса
 Часть 2. 1969 — Земноводные. Пресмыкающиеся — под редакцией А. Г. Банникова
 Том 5. 1970 — Птицы — под редакцией Н. А. Гладкова, А. В. Михеева
 Том 6. 1971 — Млекопитающие, или звери — под редакцией С. П. Наумова, А. П. Кузякина

Второе издание 

В 1983—1989 годах вышло второе (переработанное) издание с несколько изменёнными внутренней структурой и авторским составом. Издание было выпущено в семи томах. Главным редактором издания был В. Е. Соколов. В нём были учтены поступившие замечания, а также обновлена информация по систематике.

 Том 1. Простейшие. Кишечнополостные. Черви. Под ред. Ю. И. Полянского, 1987. На обложке: радиолярия Thalassicola nucleata.
 Том 2. Моллюски. Иглокожие. Погонофоры. Щетинкочелюстные. Иглокожие. Полухордовые. Хордовые. Членистоногие. Ракообразные. Под ред. Р. К. Пастернак, 1988. На обложке: осьминог обыкновенный.
 Том 3. Членистоногие, Трилобиты, Хелицеровые, Трахейнодышащие, Онихофоры. Под ред. М. С. Гилярова и Ф. Н. Правдина, 1984. На обложке: богомол Pseudocreobotra wahlbergi.
 Том 4. Ланцетники, Круглоротые, Хрящевые рыбы, Костные рыбы. Под ред. Т. С. Раса, 1983. На обложке: глубоководный солнечник-неоцит (Neocyttus rhomboidalis).
 Том 5. Земноводные, Пресмыкающиеся. Под ред. А. Г. Банникова, 1985. На обложке: песчаная эфа.
 Том 6. Птицы. Под ред. В. Д. Ильичева, А. В. Михеева, 1986
 Том 7. Млекопитающие. Под ред. В. Е. Соколова, 1989

См. также 
 Жизнь животных (Брем)
 Жизнь растений

Ссылки 

 Жизнь животных на "Мир энциклопедий".

Книги по зоологии
Многотомные издания
Книги издательства «Просвещение»